

Persone
 David Macpherson (1967) – allenatore di tennis ed ex tennista australiano
 Earl S. MacPherson (1891-1960) – ingegnere statunitense
 Elle Macpherson (1964) – supermodella ed attrice australiana
 Iain MacPherson (1968) – pilota motociclistico britannico
 James MacPherson (1960) – attore, cantante e doppiatore britannico
 James MacPherson (1736-1796) – poeta scozzese
 Jeanie MacPherson (1887-1946) – sceneggiatrice, attrice e regista statunitense
 John MacPherson Berrien (1781-1856) – politico statunitense
 Michelle MacPherson (1966) – nuotatrice canadese

Altro
 MacPherson – sospensioni meccaniche
 5309 MacPherson – asteroide della fascia principale
 Macphersonite – minerale

Pagine correlate
 McPherson